Główny Instytut Górnictwa
 Port lotniczy Rio de Janeiro-Galeão

en:GIG